Tammiku – miasteczko w Estonii, w gminie Jõhvi, w prowincji Virumaa Wschodnia
 Tammiku – wieś w Estonii, w gminie Koeru, w prowincji Järvamaa
 Tammiku – wieś w Estonii, w gminie Kose, w prowincji Harjumaa
 Tammiku – wieś w Estonii, w gminie Martna, w prowincji Läänemaa
 Tammiku – wieś w Estonii, w gminie Puurmani, w prowincji Jõgevamaa
 Tammiku – wieś w Estonii, w gminie Rakke, w prowincji Virumaa Zachodnia
 Tammiku – wieś w Estonii, w gminie Ridala, w prowincji Läänemaa
 Tammiku – wieś w Estonii, w gminie Vinni, w prowincji Virumaa Zachodnia